Hoepke oder Höpke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schmidt-Hoepke (1891–1965), deutscher Schriftsteller, Journalist und Politiker (Wirtschaftspartei)
 Erich Hoepke (1923–2016), deutscher Maschinenbauingenieur 

 Klaus Peter Hoepke (1932–2004), deutscher Archivar 

Siehe auch:
 Klaus Höpcke (* 1933), deutscher Politiker (SED, PDS)